Wahlroos är ett finländskt efternamn. Det innehas av följande personer: 
 Achilles Wahlroos (1834–1913), finländsk lantmätare
 Björn Wahlroos (född 1952), finlandssvensk investerare och finansman
 Bror Wahlroos (1928–2007), finländsk ämbetsman
 Chita Wahlroos (född 1971), finländsk seglare
 Dora Wahlroos (1870–1947), finlandssvensk konstnär
 Drew Wahlroos (1980–2017), amerikansk spelare av amerikansk fotboll
 Frans Voimio, tidigare Wahlroos, finländsk arkeolog
 Gunnar Wahlroos (1890–1943), finländsk arkitekt
 Gunnar Wahlroos (författare) (1887–1961), finlandssvensk författare
 Hanna Wahlroos (1874–1961), finlandssvensk poet
 Helmer J. Wahlroos (1897–1971), finländsk tidningsman
 Lasse Wahlroos, finländsk fackboksförfattare
 Sixten Wahlroos (1864–1937), finländsk generaldirektör
 Thomas Wahlroos (född 1979), finländsk pokerspelare
 Tuija Wahlroos (född 1968), finländsk museitjänsteman
 Uno Wahlroos (1865–1924), finländsk målare

Svenska efternamn
Efternamn i Finland